Renault Laguna I (Typ 56) bezeichnet die erste Generation des Mittelklassewagens Laguna von Renault.

Modellgeschichte 
Der erste Laguna wurde November 1993 als Nachfolger des Renault 21 der Öffentlichkeit vorgestellt, wobei die Markteinführung im Januar 1994 erfolgte. Zunächst war er nur als Fließhecklimousine verfügbar, da eine Stufenheckversion wie beim R21 nicht mehr geplant war.

Im September 1995 folgte als Ergänzung eine Kombiversion, die in Frankreich wie sein Vorgänger R21 „Nevada“ hieß und in Deutschland als „Grandtour“ verkauft wurde.

Mit diesem Typ steigerte Renault die Qualität deutlich, nachdem es bis dahin starke Kritik an der Zuverlässigkeit vieler Renault-Modelle gegeben hatte. Im Zuge dessen wurden Ende 1995 die Wartungsintervalle auf 15.000 km verlängert.

Technische Daten 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Modellpflege 
Im April 1998 erhielt der erste Laguna ein Facelift (genannt „Phase II“), das neben neuen Motoren (1,6 16V mit 79 kW/107 PS, 1,8 16V mit 88 kW/120 PS, und 1,9 dTi mit 72 kW/98 PS) eine umfangreichere Serienausstattung (Klimaanlage und Seitenairbag) und kleinere Retuschen (unter anderem Klarglasscheinwerfer und neue Rückleuchten) beinhaltete.

Im Rahmen der Modellpflege wurde das Angebot auf vier Ausstattungsvarianten reduziert (RN, Standard, Concorde und Initiale). Die Ausstattung Initiale wurde beim Laguna I Phase II nur im Jahr 1999 angeboten und enthielt die Vollausstattung einschließlich Navigationssystem, elektrischer Sitze, Schiebedach, Holzdekor und Leder. Die Ausstattungsvariante Concorde umfasste unter anderem Klimaautomatik, Leichtmetallräder, Cassettenradio mit 6-fach-CD-Wechsler, Metalliclackierung und vier elektrische Fensterheber. Auf Wunsch konnte auch eine Webasto-Standheizung geliefert werden.

Ab November 1998 gab es den ersten Common-Rail-Diesel (1,9 dCi mit 79 kW/107 PS) von Renault im Laguna. Der 1,9 dTi war nur noch mit der „Proactiv“-Automatik erhältlich. Der 2,0-8V-Ottomotor mit 114 PS wurde vom Phase I übernommen und war zuletzt nur noch mit der „Proactiv“-Automatik erhältlich.

Bis zum Ende der Produktion im März 2001 wurde der erste Laguna etwa 1,5 Millionen Mal gebaut und nahm die Spitzenposition im französischen Markt gegenüber seinen Konkurrenten von Peugeot und Citroën ein.

Technische Daten 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Überblick 
1993
 November: Vorstellung des Laguna als Nachfolger des R21.

1994
 Januar: Markteinführung des Laguna als Fließhecklimousine mit serienmäßigen Fahrerairbag mit den Motoren:
 1.8 66 kW (90 PS) bzw. 69 kW (94 PS)
 2.0 83 kW (113 PS)
 3.0 V6 123 kW (167 PS)
 2.2 dT 61 kW (83 PS)
Der R21 Nevada wird zunächst weiter gebaut.

1995
 März: Beifahrerairbag serienmäßig.
 Juli: Motorenpalette überarbeitet:
 2.0 jetzt mit 84 kW (114 PS)
 Neuer Vierventiler 2.0 S mit 103 kW (140 PS)
 September: Vorstellung des Kombiversion Grandtour. Motorenpalette, bis auf 3.0 V6 123 kW (167 PS), wie Limousine.

1996
 März: Motorenpalette überarbeitet:
 2.0 S jetzt mit 102 kW (139 PS)
 Neuer Turbodiesel 2.2 dT mit 83 kW (113 PS)
 3.0 V6 jetzt auch für Kombi Grandtour erhältlich.

1997
 März: Neuer 3.0 V6 mit Vierventiltechnik und 140 kW (190 PS).

1998
 April: Modellpflege (Phase II) mit serienmäßigen Seitenairbags und neue Motorenpalette:
 Neu: 1.6 16V mit 79 kW (107 PS) und 1.8 16V mit 88 kW (120 PS)
 2.0 84 kW (114 PS) nur noch mit Automatikgetriebe erhältlich
 Saugdiesel 2.2 d eingestellt
 Neu: Direkteinspritzer-Turbodiesel 1.9 dTi mit 72 kW (98 PS)
 November: Common-Rail-Turbodiesel 1.9 dCi mit 79 kW (107 PS). 1.9 dTi nur noch mit Automatikgetriebe erhältlich.

1999
 April: 1.8 69 kW (94 PS) eingestellt.
 September: 2.0 S 102 kW (139 PS) von Volvo durch Renault-hauseigenen 2.0 16V gleicher Leistung ersetzt.

2000
 Januar: Turbodiesel 2.2 dT eingestellt.

2001
 März: Einstellung der Produktion und Vorstellung des Nachfolgers.

Motorsport 
Von 1994 bis 1999 wurde der Renault Laguna I in der Britischen Tourenwagenmeisterschaft (British Touring Car Championship) eingesetzt. Während 1994 der 2-Liter-Motor über 285 PS verfügte, wurde ab 1995 das Fahrzeug von Williams F1 optimiert. 1996 verfügte das Fahrzeug über 295 PS, 1998 schließlich über 310 PS. Mit dem Fahrer Alain Menu wurde 1994 bis 1996 die Vizemeisterschaft erreicht. 1997 gewann Menu 12 der 24 Rennen und wurde somit Tourenwagenmeister.

Literatur 
 Automobil Revue. Katalog 1995, 1996, 1997, 1999 und 2000.
 ADAC special Gebrauchtwagen Ratgeber 2002. München, Januar 2002. ISBN 3-89905-055-X

Weblinks

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Kombi